Arba (Pordenone), een gemeente in de Italiaanse provincie Pordenone
Arba (geslacht), een kevergeslacht uit de familie van de boktorren (Cerambycidae)
Arba, vader van Enak, de stamvader van de Enakieten, een reuzenvolk.